Palawaniopsis är ett släkte av svampar. Palawaniopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Palawaniopsis